Сумка:
 Сумка — матерчатая или кожаная ёмкость для переноски небольших предметов.
 Суставная капсула (Суставная сумка) — оболочка сустава.

Гидроним 
 Сумка — в Зеленодольском районе (36 км), приток р. Волга (Россия, Татарстан).
 Сумка — в Сумской области (24 км), приток р. Псёл (Украина).
 Сумка — в Горномарийском районе (23 км), приток р. Волга (Россия, Марий Эл).
 Сумка — в Ленинградской области (21 км), приток р. Вруда (Россия).

См. также 
 Сума